Oz peut faire référence à :

Patronyme 
En tant que nom de famille, Oz peut renvoyer aux personnes suivantes : 
 Amos Oz, de son vrai nom Amos Klausner, écrivain israélien (1939-2018).
 Frank Oz, de son vrai nom Richard Frank Oznowicz, réalisateur, acteur et concepteur de marionnettes pour le cinéma et la télévision, notamment les Muppets et Yoda.
 Oz, chanteur du groupe de metal Absolute.

Toponyme 
 Oz, surnom familier de l'Australie (un habitant est appelé « Aussie », prononcé "Ozzie").
 Oz, une commune française du département de l'Isère en région Rhône-Alpes, dans l'Oisans.
 Oz-en-Oisans, station de sports d'hiver sur la commune d'Oz, faisant partie du domaine skiable de l'Alpe d'Huez.

Littérature 
 Pays d'Oz, pays fantastique, lieu de la série de romans de L. Frank Baum. Dans le roman initial, Le Magicien d'Oz (1900), c'est la destination de la petite Dorothée.
 Oz, titre d'une histoire de la bande dessinée Judge Dredd.
 Les éditions OZ, éditeur de bandes dessinées petit format ayant exercé entre 1963 et 1967.
 Oz, un manga de Natsumi Itsuki publié entre 1990 et 1992.
 Oz, le prénom du personnage principal du manga Pandora Hearts.
 Oz, le nom d'un magazine satirique (en Australie), puis underground (en Grande-Bretagne).
 Oz, le cinquième tome de la saga Autre-Monde mêlant science-fiction fantasy de Maxime Chattam.
 Oz, le nom d'un zombie dans le manga One Piece par Eiichirō Oda.

Musique 
 OZ, un groupe de heavy metal finlandais.
 -OZ-, un groupe de visual kei japonais.
 L'Oz Production, label discographique breton.

Cinéma 
 Oz (1976), film de Chris Löfvén.
 Oz, un monde extraordinaire (Return to Oz, 1985), film de Walter Murch, sequel du roman de Lyman Frank Baum.
 OZ, un monde virtuel dans le film Summer Wars de Mamoru Hosoda.
 Chris « Oz » Ostreicher, un personnage de la saga American Pie interprété par Chris Klein.

Télévision 
 Oz, série télévisée américaine se passant dans l'univers carcéral.
 Daniel « Oz » Osbourne, personnage de la série Buffy contre les vampires.
 Le sigle Oz revient comme tag dans de très nombreux plans du film "Sans Identité" du réalisateur Jaume Collet-Serra avec Liam Neeson et Diane Kruger

Divers 
 OZ, Asiana Airlines, compagnie aérienne sud-coréenne, selon la liste des codes AITA.
 Oz, langage de programmation en informatique.
 oz, symbole de l'once (unité de mesure).
 OZ Racing, une marque italienne de jantes.

Voir aussi 
 

Homonymie de patronyme